Sedlitz, Seidlitz ou Seydlitz peut désigner :

Toponymes
Sedlitz, un village de la municipalité allemande de Senftenberg, en Brandebourg.
Sedlitz, le nom allemand de diverses localités tchèques portant aujourd'hui le nom de Sedlice ou Sedlec.

Patronymes 
 Florian von Seydlitz (1777-1832), général prussien.
 Friedrich Wilhelm von Seydlitz (1721-1773), un militaire prussien.
 Walther von Seydlitz-Kurzbach (1888—1976), un général allemand, descendant de ce dernier.
 Woldemar von Seidlitz (1850-1922), historien de l'art allemand.

 Famille von Seydlitz, famille noble prussienne

Autres 
 Eau de Sedlitz, une eau gazeuse dans laquelle est dissous du sulfate de magnésium, et utilisée comme laxatif. Elle tire son nom de Sedlec , une localité de la commune tchèque de Korozluky, dans le district de Most, où surgit une eau minérale contenant entre autres du sulfate de magnésium.
 Sel de Sedlitz, nom donné au sulfate de magnésium.
 Le SMS Seydlitz, un croiseur de bataille de la marine impériale allemande.
 Le Seydlitz, un croiseur lourd du III Reich resté inachevé.